Egyptisch Museum (Caïro)
Egyptisch Museum (Berlijn)
Museo Egizio te Turijn